Birds of Passage bezeichnet:

 Birds of Passage (Album), Album (1989) der Band Bel Canto
 Birds of Passage (2001), Film von Neil Hollander
 Birds of Passage – Das grüne Gold der Wayuu, Originaltitel Pájaros de verano, Film (2018) von Ciro Guerra und Cristina Gallego